Victoria Azarenka och Max Mirnyj var regerande mästare, men Azarenka valde att inte delta, bara Mirnyj deltog.

Cara Black och Leander Paes vann finalen med 7-6(6), 6-4, mot Liezel Huber och Jamie Murray.

Lottning

Slutspel

Övre halvan

Undre halvan 

US Open i tennis 2008